Улька́н — рабочий посёлок в Казачинско-Ленском районе Иркутской области России. Административный центр Ульканского муниципального образования.

Название посёлка происходит от реки Улькан.

География 
Расположен на Байкало-Амурской магистрали и межрегиональной автодороге 25К-258 Усть-Кут — Северобайкальск, на правом берегу реки Киренги, ниже впадения в неё реки Улькан, в 55 км к юго-востоку от районного центра, села Казачинское. В посёлке располагается станция Улькан Восточно-Сибирской железной дороги.

История 
Посёлок был построен в рамках строительства Байкало-Амурской магистрали посланцами Азербайджанской ССР. Сохраняется большая численность азербайджанского населения.

Статус посёлка городского типа с 20 января 1976 года (присвоен решением Иркутского облисполкома).

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Казачинско-Ленского района
Бамовские посёлки